Мустафа Надим Джари аш-Шаббани (; 23 сентября 1993, Эд-Дивания) — иракский футболист, центральный защитник и опорный полузащитник клуба «Аль-Шорта» и сборной Ирака.

Карьера

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Дивания» из своего родного города. В 2010 году присоединился к команде «Наджаф», выступавшей в высшем дивизионе Ирака. В 2013 году перешёл в багдадскую «Аль-Кува», а в 2015 году выступал за «Эрбиль» и в его составе участвовал в матчах Кубка АФК.

Летом 2015 года перешёл в состав действующего чемпиона Ирака «Нафт Аль-Васат» из Эн-Наджафа и в его составе в сезоне 2015/16 выиграл серебряные медали чемпионата.

Карьера в сборной 
В 2012 году стал серебряным призёром юношеского (U19) чемпионата Азии. В составе молодёжной сборной Ирака (U20) участвовал в чемпионате мира 2013 года среди 20-летних, проходившем в Турции, сыграл во всех семи матчах и стал полуфиналистом турнира. В составе олимпийской сборной страны стал бронзовым призёром Азиатских игр 2014 года (сыграл 7 матчей и забил один гол в ворота сборной Таджикистана) и молодёжного (U23) чемпионата Азии 2016 года (сыграл 6 матчей).

В национальной сборной Ирака дебютировал 6 февраля 2013 года в игре против Индонезии. Первый гол за сборную забил в своём втором матче, 6 октября 2013 года в ворота команды Йемена. В составе национальной команды участвовал в Кубке Персидского залива и чемпионате Западной Азии.

Примечания

Ссылки 
 soccerway.com
 
 footballdatabase.eu

Футболисты Ирака
Игроки сборной Ирака по футболу
Игроки олимпийской сборной Ирака по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Наджаф»
Игроки ФК «Аль-Кува»
Игроки ФК «Эрбиль»